Моховичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Моховичи — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Моховичи — деревня в Мядельском районе Минской области.

См. также 
 Верхние Моховичи — деревня в Демидовском районе Смоленской области. 
 Нижние Моховичи — деревня в Демидовском районе Смоленской области.